Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Kondraciuk – polski koszykarz
 Karol Kondraciuk – polski lekkoatleta